

Toponyme

Namur est une ville et commune de Belgique, capitale de la Wallonie.
 Namur est une province wallonne de Belgique.
 Namur est un Arrondissement administratif de Belgique.
 Namur est un ancien comté qui relevait du Saint-Empire romain germanique.
 Porte de Namur est l'une des entrées de Bruxelles et également une station de métro à Ixelles en région de Bruxelles-Capitale.



Namur est une municipalité du Canada, dans la Province de Québec.
 Namur est une station du métro montréalais.

Lac Namur (Namur Lake) est une localité, un lac et un .
 , composé de Namur Lake 174B et Namur River 174A, est une réserve indienne faisant partie de Fort McKay First Nation.

Namur est un village des États-Unis situé dans l'État du Wisconsin ;
 Université Notre-Dame-de-Namur est une université privée catholique située à Belmont dans l'État de Californie.

Roi-Namur est une île de la partie nord de l'atoll corallien Kwajalein, historiquement connue comme étant .

Patronyme 
 Blanche de Namur (~1316-1363), reine de Suède ;
 René Namur (1909-1976), joueur de rugby à XV français ;
 Yves Namur, écrivain belge.

Titre 
 Comte de Namur est un ancien titre.

Science 
 (3374) Namur est un astéroïde.

Marine 
  était le nom de deux bâtiments de la  britannique sous le règne de Guillaume III.

Autre 
 En automatisme, un détecteur Namur est un détecteur dont l'interface est compatible avec la norme NAMUR.

Références